Toucouleur peut désigner :
 l'Empire toucouleur,
 les Toucouleurs, un peuple d'Afrique de l'Ouest.